Gralow ist der Name folgender Orte: 
 Gralow (Baumgarten), Ortsteil der Gemeinde Baumgarten in Mecklenburg-Vorpommern
 Gralow, ehemals im Kreis Landsberg (Warthe), Ortschaft in der Gmina Santok in Polen; siehe: Gralewo (Santok)